Flaming Youth může být:

 Flaming Youth (skupina) – britská hudební skupina
 Flaming Youth (píseň) – píseň skupiny Kiss z jejich alba Destroyer z roku 1976
 Flaming Youth (film) – film Johne Francise Dillona z roku 1923